Plettner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Plettner (1914–1997), deutscher Ingenieur, Manager und Unternehmer
 Hans Plettner (1887–1961), deutscher Politiker (SPD, USPD, KPD)
 Helmut Plettner (* 1929), ehemaliger deutscher Diplomat, Botschafter der DDR 

Siehe auch:
 Plättner